Pluto - um personagem da Disney
PLUTO - um mangá de Naoki Urasawa
Pluto (mitologia) - o deus das riquezas, filho de Deméter
Pluto (banda) - uma banda portuguesa formada em 2002
Pluto Records - uma gravadora estadunidense localizada em Dallas, Texas

Desambiguação